Leif Davidsen (1950-), écrivain danois ;
 Jóhan Troest Davidsen (1988-), footballeur international féroïen ;
Lise Davidsen (1987-), soprano norvégienne ;
 Mette Davidsen (1976-), handballeuse internationale norvégienne.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien